Рок-Айленд (, ) — название нескольких островов, населённых пунктов, административно-территориальных единиц (АТЕ) и парков в разных странах мира.

Острова 
  — остров в Висконсине (США).
  — остров Тринидада и Тобаго.
 Рок-Айлендс — архипелаг Палау.

Населённые пункты и АТЕ США 
  — город в штате Вашингтон.
 Рок-Айленд — округ в Иллинойсе.
 Рок-Айленд — адм. центр одноимённого округа.
  — городок в Оклахоме.
  — поселение в Техасе.
  — район города Форт-Лодердейл (Флорида).

Парки США 
  — в Висконсине.
  — в Теннесси.
  — в Иллинойсе.
  — в Миссури.

Музыка 
  — альбом (1989) группы Jethro Tull.
  — американская народная песня (конец 1920-х).

Прочее 
  — плотина на реке Колумбия в штате Вашингтон (США).
  — на реке Святого Лаврентия в штате Нью-Йорк (США).
 Рок-Айлендский арсенал — в Иллинойсе (США).
  — мост через реку Миссисипи, соединяющий города Рок-Айленд (Иллинойс) и Давенпорт (Айова).
 
 Rock Island District — пригородная ж/д ветка
 Рок-Айленд — фестиваль «Остров Уайт» 2002 года (Rock Island 2002).
  — американская бейсбольная команда (1883—1937).

См. также 
 Рок
 Айленд
 Рок-Острова
 Гленрио — поселение в США, ранее носившее название Рок-Айленд.